Braucourt steht für:

 Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, französische Gemeinde im Département Haute-Marne
 Jean de Heinzelin de Braucourt (1920–1998), belgischer Paläontologe, Geologe und Kunstsammler